En la mitología griega, Ceo (en griego antiguo Κοῖος Koĩos, que pudiera significar «inteligente»)era uno de los doce titanes, hijos de Urano (Cielo) y Gea (Tierra).Algunos autores tardíos tan solo dan su filiación materna,o bien lo imaginaron como hijo de dos primordiales, el Éter y la Tierra.Ceo es un personaje oscuro que apenas aparece en los textos mitográficos, e incluso Ovidio alegaba que «Leto era hija Ceo, quienquiera que fuera éste».Pausanias nos cuenta que yendo a Ciparisia desde Andania se encuentra un pueblo llamado Policne, por donde discurren las corrientes de los arroyos Electra y Ceo; el mismo autor aclara que estos nombres pudieran referirse en realidad a héroes locales y no a los dioses homónimos.Como los demás titanes, Ceo fue derrocado por Zeus y los demás olímpicos, que lo encerraron en el Tártaro, y desde entonces nada más se ha vuelto a saber de él.En la Teogonía se nos habla de su matrimonio y descendencia, a saber: «a su vez Febe visitó el lecho muy deseable de Ceo. Y preñada luego la diosa en su abrazo con el dios, parió a Leto de azulado peplo, siempre dulce y también dio a luz a la renombrada Asteria».En cuanto a las dos hijas de Ceo, se dice que de Zeus (hijo de Crono y Rea) Leto engendró a los dioses gemelos Artemisa y Apolo,mientras que a su vez Asteria engendró junto a Perses a Hécate;tiempo atrás Zeus también persiguió amorosamente a Asteria, pero esta vez no tuvo éxito.Sea como fuera ambas hijas de Ceo llevaban el patronímico de Ceántides.Higino, confundiendo a los hijos de los titanes Ceo y Crío, dice que Polo (como lo denomina el autor)fue padre, además de las dos hijas ya mencionadas, de Perses, de Palante y de un tal Afírape, del que nada más se sabe —si es que no se trata de una invención del propio autor— y Lelanto.Aún otros autores más ya confunden el abolengo de Ceo y así lo imaginaron no como uno de los titanes, sino como uno de los gigantes, nacidos de la Tierra y el Tártaro;e incluso añaden que era hermano de la Fama y Encélado.

Interpretaciones 
Algunos opinan que Ceo era el titán de la inteligencia aunque tal atribución se deduce de su etimología y no aparece mencionada en ninguna fuente escrita. Ceo representaba la adivinación por las estrellas, así como el eje norte del cielo alrededor del cual giraban las estrellas, que recibió el nombre de Polo por él (Πολος Polos era uno de los epítetos de Ceo). Junto con su esposa Febe, que representaba el centro de la Tierra (entendida como un disco plano), despuntó como uno de los primeros dioses proféticos, siendo Ceo el portavoz de la sabiduría de su padre Urano y Febe la de su madre Gea. En este sentido sus dos hijas representaban las dos ramas de la clarividencia: Leto y su hijo Apolo presiden el poder profético de la luz y el cielo, mientras que Asteria y su hija Hécate lo hacen del de la noche, la oscuridad ctónica y los espíritus de los muertos. Asimismo Apolo dividía su tiempo entre el oráculo de Delfos, en el centro de la Tierra que presidía su abuela y, durante el invierno, en las regiones hiperbóreas, cercanas al polo que representaba su abuelo Ceo. Ambos lugares estaban custodiados por dragones, Pitón en Delfos y la constelación de Draco en el norte axial, pudiendo estos representar a la pareja de Titanes. Según esta versión Ceo sería el dragón que Atenea lanzó al firmamento durante la citada. titanomaquia.

Referencias

Familia

Véase también 

 Titanes

Enlaces externos 

 

Titanes
Sombras del Tártaro